Jonathan Smith (né en 1986), pilote automobile américain ;
 Jonathan Z. Smith (1938-2017), historien des religions, professeur à l'Université de Chicago ;
 Jonathan Smith (né en 1955), joueur britannique de tennis ;
 Lil' Jon (né en 1971), nom de scène de Jonathan Smith, producteur américain de rap ;
 Jonathan Smith (né en 1961), rameur américain.